Hayat ou Hayet (en ) est un patronyme et un prénom d'origine arabe et hébraïque signifiant « Vie ». 

Le prénom Hayat ou Hayet (حياة) est composé de quatre lettres :

• Le Ha (ح).

• Le Ya (ي), qui est utilisé dans la langue arabe pour mettre en évidence l'action de faire (exemple :  pour mettre en évidence le fait que quelqu'un lit, on emploie le verbe "lire" qui se dit "Aqra" (اقراء) en rajoutant un Ya devant : "Yaqra" (يقراء).

• Le Alif (ا), qui signifie en arabe "amical" .

• Le Ta final (ة).

Patronyme 

 Jean-Michel Hayat (1955-), magistrat français.
 Philippe Hayat (1964-), entrepreneur français.
 , fonctionnaire pakistanais.
  (1983-), terroriste d'origine pakistanaise.
 Tasawar Hayat (1969-), mathématicien pakistanais.
 Yaël Hayat (1969), avocate.
 Yves Hayat (1946-), artiste-plasticien français.

Prénom 
 Hayat Houmairy (1998-), gymnaste artistique marocaine
 Hayat Lambarki (1988-), athlète marocaine spécialiste du  haies. 
 Hayat Khan Khudakka (1647-1729),  Sultan de Safa et le  Chef de la Tribu des Abdali.

Toponyme 
 Menzel Hayet ou Menzal Hayat, anciennement appelée Bougabrine, ville du Sahel tunisien
 Wadi al Hayaat, une des 22 chabiyat de Libye. 
 Hayat, Algérie
 Həyat, Azerbaïdjan
 Menzel Hayet, ville  tunisienne
 , ville  iranienne

Culture 
 Al-Hayat, journal quotidien généraliste arabophone avec une diffusion dans le monde arabe estimée à .
 Hayat TV, chaine de télévision privée turque. 
 Hayat Music, chaîne de télévision musicale du groupe Hayat en bosniaque. 
 TV Hayat, chaîne de télévision bosnienne dont le siège est à Sarajevo, la capitale de la Bosnie-Herzégovine. 
 International Islamic Relief Organization ou Hayat Al-Aghatha Al- Islamiaal-Alamiya
 Mafatih al-hayat, œuvre religieuse écrite par l'ayatollah Javadi Amoli.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 

Prénom féminin